Соколо́в () — распространённая русская фамилия, а также топоним. В списке общерусских фамилий занимает 4-е место.

По данным 2014 года, фамилия Соколов занимала 2326-е место по распространённости в мире: её носили 236 982 человека.Распространённость фамилии по странам:
{| class="wikitable sortable"
|-
! Страна !! Кол-во носителей !! Частота !! Популярность
|-
|  || 188 879 || 1:765 || 30
|-
|  || 13 975 || 1:3258 || 282
|-
|  || 8877 || 1:3486 || 469
|-
|  || 6234 || 1:1524 || 74
|-
|  || 5811 || 1:2977 || 377
|-
|  || 2595 || 1:2119 || 348
|-
|  || 2368 || 1:2947 || 415
|-

Известные носители

А 
 Соколов, Авдий Иванович (1824—1893) — русский педагог и публицист, филолог-славист.
 
 
 
 Соколов, Ананий Петрович (1911—2007) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Соколов, Анна (1910—2000) — американская танцовщица, хореограф и педагог.
 Соколов, Антон Михайлович (род. 1999) — российский игрок в мини-футбол.
 Соколов, Аполлон Алексеевич (1809—1882) — писатель.
 
 
 
 Соколов, Афанасий Тимофеевич (Хлопуша; 1714—1774) — участник пугачёвского восстания, атаман одного из отрядов восставших.
 Соколов, Африкан Фёдорович (1917—1977) — Герой Советского Союза.

Б

В 
 
 
 Соколов, Валериан Сергеевич (род. 1946) — советский боксёр, заслуженный мастер спорта СССР.
 
 Соколов, Васил — болгарский самбист.
 
 
 
 
 
 Соколов, Владислав Геннадиевич (1908—1993) — русский советский хоровой дирижёр.

Г 
 Соколов, Гавриил Дмитриевич (1900—1965) — советский военачальник, генерал-майор.

Д 
 Соколов, Дарко (род. 1986) — македонский баскетболист.

Е 
 
 
 Соколов, Елисей Николаевич (1861—не ранее 1918) — герой русско-японской войны, генерал-майор.
 Соколов, Ефим Яковлевич (1905—1999) — советский учёный, специалист в области теплофикации.
 Соколов, Ефрем Евсеевич (1926—2022) — советский партийный деятель.

И 
 Соколов, Иаков Григорьевич (в монашестве Антоний; 1850—1911) — епископ Черниговский и Нежинский.
 
 
 
 Соколов, Иоанн Иассонович (1880—?) — член III Государственной думы от Казанской губернии, священник.
 Соколов, Исаак Васильевич — советский военачальник, участник Гражданской войны.

Й 
 Соколов, Йордан Георгиев (1933—2016) — болгарский юрист и политический деятель.

К

Л 
 Соколов, Лаврентий Никитич (1903—1975) — советский разведчик, подполковник.
 
 
 Соколов, Лукьян Петрович (? — 1858 или 1862) — русский религиозный деятель, в 1836 году объявивший себя Христом.

М 
 
 Соколов, Матвей Иванович (1855—1906) — славист, профессор Московского университета по кафедре русского языка и словесности.

Н 
 Со́колов, Нахум (1859—1936) — еврейский публицист, поэт и драматург, издатель, один из лидеров сионизма.
 Соколов, Нафанаил Петрович (1818—1881) — русский писатель и богослов, педагог.
 
 Соколов, Никодим Андреевич (в монашестве Иосиф; 1835—1902) — епископ Русской православной церкви, епископ Михайловский, викарий Рязанской епархии, духовный писатель.
 
 Соколов, Нил Иванович (1844—1894) — профессор частной патологии и терапии.

О

П 
 
 
 Соколов, Платон Петрович (1863—1923) — российский и украинский правовед, доктор церковного законоведения.
 Соколов, Прокопий Николаевич (1894—1961) — заслуженный мастер спорта СССР, 12-кратный чемпион СССР по мотогонкам, 62-кратный рекордсмен СССР, полковник.

Р

С 
 Соколов, Семён Никанорович (1922—1998) — Герой Советского Союза.

Т 
 Соколов, Тарас Николаевич (1911—1979) — советский учёный, специалист в области автоматизированных систем управления.
 
 Соколов, Тихон Иванович (1913—1992) — советский партийный и государственный деятель.

Ф 
 
 Соколов, Федот — автор перевода «О пользе, которую учение физики приносит экономии» («Ежемесячные сочинения», 1757)

Э 
 Соколов, Эдуард Михайлович (1931—2016) — советский и российский учёный, ректор ТулГУ с 1980 по 2006.
 Соколов, Эльмар Владимирович (1932— 2003) — российский философ и культуролог; д-р филос. наук, проф. Заслуженный деятель науки РФ.
 Соколов, Эрик (род. 1992) — немецкий и австралийский боксёр.

Ю

Я 
 Соколов, Яков Иванович (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Соколов, Ярослав Вячеславович (1938—2010) — заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук.

Составные фамилии 
 Донат (Бабинский-Соколов; в миру: Николай Ильич Бабинский-Соколов; 1828—1896) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Донской и Новочеркасский.
 Конарковская-Соколов, Хенрика (род. 1938) — сербская шахматистка, гроссмейстер.
 Мефодий (Орлов-Соколов; в миру: Михаил Георгиевич Орлов-Соколов; 1774—1827) — епископ Русской православной церкви, епископ Нижегородский и Арзамасский, христианский проповедник.
 Петрянов-Соколов, Игорь Васильевич (1907—1996) — физико-химик, академик АН СССР.
 Портнов-Соколов, Юрий Петрович (1921—2004) — учёный-физик, ракетчик.
 Соколов-Беллонин, Владимир Борисович (1937—2015) — советский и российский актёр Саровского театра им. Н. И. Собольщикова-Самарина.
 Соколов-Евдокимов, Иван Михайлович (более известен как Иван Павлович Машков; 1867—1945) — советский архитектор, реставратор, просветитель, исследователь древнерусского зодчества.
 Соколов-Каминский, Аркадий Андреевич (род. 1937) — советский балетовед, театральный критик и педагог, кандидат искусствоведения, доцент.
 Соколов-Микитов, Иван Сергеевич (1892—1975) — русский советский писатель и журналист, специальный корреспондент.
 Соколов-Митрич, Дмитрий Владимирович (род. 1975) — российский журналист и писатель, поэт.
 Соколов-Скаля, Павел Петрович (1899—1961) — советский художник-соцреалист, мастер исторической и батальной живописи.
 Соколов-Соколёнок, Николай Александрович (1900—1977) — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации.
 Соколов-Соколинский, Михаил Александрович (более известен под фамилией Фольбаум; 1866—1916) — бакинский градоначальник, генерал-майор.
 Соколов-Соколовский, Пётр Лукич (1894—9.12.1937) — советский военный деятель, комдив.
 Соколов-Страхов, Константин Иванович (1896—1937) — комбриг (1935), военный историк, репрессирован, расстрелян.

Топоним

Россия 
 Соколов — хутор в Кошехабльском районе Адыгеи.
 Соколов — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.

Украина 
 Соколов — село в Пулинском районе.
 Соколов Брод — село в Попельнянском районе.
 Соколов — село в Каменка-Бугском районе.
 Соколов — село в Бучачском районе.
 Соколов — село в Теребовлянском районе.
 Соколов — прежнее (до ВОСР) название слободы, ныне села в Змиевском районе.

Чехия 
 Соколов — город на западе Чехии.
 Соколов — район в Карловарском крае.

См. также 
 
 Соколовы — о дворянском роде

Примечания